Denumirea Glavan se poate referi la:
Glavan, nume de familie
localități din Bulgaria:
Glavan, un sat în comuna Silistra, regiunea Silistra
Glavan, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora